Barta Lajos
 Barta Lajos (1878–1964) Kossuth-díjas író, újságíró
 Barta Lajos (1899–1986) szobrász
 Barta Lajos (1907–?) író, újságíró, diplomata
 Barta Lajos (1913–2000) orvos, belgyógyász
Bartha Lajos
 Bartha Lajos (1902–1971) vegyészmérnök
 Bartha Lajos (1927–2006) pszichológus
 Bartha Lajos (1933) könyvtáros, csillagászattörténész (a kilencvenes évekig többnyire ifj. Bartha Lajos)
hasonló nevűek
 H. Barta Lajos (1935–2011) író, újságíró (Hartai)
-